Room 93 — дебютный мини-альбом американской певицы Холзи, выпущенный 27 октября 2014 лейблом Astralwerks. Проект был переиздан в цифровом виде 15 апреля 2015, и включал в себя новую версию песни «Ghost», которая также была включена в дебютный студийный альбом Badlands. Звучание альбома укореняется в музыкальный жанр электро-поп. Цифровая версия ремиксового альбома, включающая в себя три ремикса на песни «Hurricane», «Ghost» и «Trouble» была выпущена 3 марта 2015. В этот же день вышел в свет EP «1 Mic 1 Take».

Track listing

Чарты

Примечания 

Мини-альбомы 2014 года
Альбомы Холзи
Мини-альбомы США
Электропоп-мини-альбомы